Monte Tiscali – montagna situata nel Supramonte, in provincia di Nuoro
 Tiscali – sito archeologico nuragico sul monte Tiscali
 Tiscali – società di telecomunicazioni
 Campus Tiscali – sede della società Tiscali a Cagliari
 Tiscali Mobile – operatore di telefonia mobile
 Tiscali TV – piattaforma di pay-tv